Quint Sexti (militar), militar romà del segle I aC
 Quint Sexti (filòsof), filòsof estoic romà del segle I aC